Березовичи и Берёзовичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Берёзовичи — деревня в Пинском районе Брестской области.
 Березовичи — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

Россия 
 Березовичи — деревня в Жирятинском районе Брянской области.

Украина 
 Берёзовичи — село во Владимир-Волынском районе Волынской области.